Joe Francis peut désigner :
 Joe Francis (1936-2013), un joueur de football américain ;
 Joe Francis (1970-), homme politique australien ;
 Joe Francis (1973-), entrepreneur américain et fondateur de Mantra Films Inc ;
 Joe Francis, un joueur international de rugby à XV sud-africain ;
 Joe Francis, réalisateur et scénariste français.